Kiki Bertens era la detentrice del titolo, ma si è ritirata prima dell'inizio del torneo.

In finale Alizé Cornet ha battuto Mandy Minella con il punteggio di 6-4, 7-66.

Teste di serie 

  Alizé Cornet (campionessa)
  Johanna Larsson (secondo turno)
  Viktória Kužmová (secondo turno)
  Carina Witthöft (primo turno)

<li> Samantha Stosur (quarti di finale)
<li> Lara Arruabarrena (primo turno)
<li> Stefanie Vögele (primo turno)
<li> Viktorija Golubic (primo turno)

Wildcard 

  Leonie Küng (primo turno)
  Francesca Schiavone (primo turno)

<li> Patty Schnyder (secondo turno)

Qualificate 

  Veronika Kudermetova (quarti di finale)
  Conny Perrin (secondo turno)
  Kathinka von Deichmann (primo turno)

<li> Valentina Ivachnenko (primo turno)
<li> Martina Trevisan (primo turno)
<li> Sílvia Soler Espinosa (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Ladies Championship Gstaad 2018